«Дама в голубом» («Портрет Е. М. Мартыновой») — картина живописца К. А. Сомова. Писалась с перерывами в связи с болезнью модели в 1897—1900. Ныне находится в Третьяковской галерее в Москве (инв. 1574).

История создания 
Константин Сомов входил в художественное объединение «Мир искусства» и, как и другие «мирискусники», он стремился отмежеваться от стиля второй половины XIX века с его идеями народничества, просветительства и «пользы», манифестом которых стали философские и эстетические работы Чернышевского. Творчеству передвижников Сомов противопоставил жанр обращения к миру прошлого, в эпохи рококо и ампир.

Вскоре после возвращения из-за границы Сомов начинает работу над тремя картинами: «Вечер», «Остров любви» и «Дама в голубом», которые стали истинным манифестом художника и всего «Мира искусства», эстетики ушедшего и прекрасного мира XVIII века.

В образе таинственной Прекрасной Дамы художник изобразил свою бывшую соученицу по Академии художеств Елизавету Михайловну Мартынову (1868—1905). Иногда предполагают, что она была одним из немногочисленных женских увлечений художника.

Сомов приступил к писанию её портрета, ещё находясь в Академии, но работа вскоре прервалась, так как в начале 1897 художник уехал в Париж, откуда вернулся лишь в 1899 году. Другой причиной перерывов в написании картины было то, что Мартынова уже была тяжело больна чахоткой и несколько раз выезжала на лечение. Картина была закончена в 1900 году и в первый раз выставлялась под названием «Портрет». Затем художник стал называть её «Портрет дамы в голубом платье», в музейной же традиции закрепилось более краткое «Портрет дамы в голубом».

Известно, что Мартынова была решительно против продажи картины кому бы то ни было. Узнав вскоре после первого показа картины о предложении Третьяковской галереи купить её у художника, она пишет Сомову:

Тем не менее три года спустя портрет был всё-таки продан Сомовым Третьяковской галерее. В дискуссии о целесообразности приобретения картины галереей решающую роль сыграл интерес к ней Владимира Гиршмана, пожелавшего приобрести её в свою коллекцию на персональной выставке Сомова в 1903 году. Узнав о возможности покупки работы в Третьяковскую галерею, Гиршман по просьбе художника уступил её музею. Через год, в 1905 году, 37-летняя Мартынова скончалась от чахотки.

Художественные особенности 
Подруга Мартыновой М. Ямщикова так описала свои впечатления от портрета:

В портрете используется необычная комбинация атмосферы XVIII века со старинным парком и платьем героини — и самой героини, в которой зрители должны были узнать свою современницу, женщину эпохи, позднее названной Серебряным веком. По словам искусствоведа:

На заднем фоне видна мужская фигура, с которой ассоциируют самого Сомова. Она подчёркивает одиночество героини: мужчина здесь, но не с нею. В рецензии 1913 года С. К. Маковский заметил, что в портретах Константина Сомова, в его отношении к жизни как к «маске небытия» таится «скорбное сознание своей одинокости в этом мире, слишком призрачном, чтобы верить ему до конца».

См. также 
 Тургеневская девушка

Примечания

Ссылки 
 

Картины Константина Сомова
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Женские портреты XIX века